Eisenbahnbrücke über die Weser steht für:

 Eisenbahnbrücke über die Weser (Dreye)
 Eisenbahnbrücke über die Weser (Höxter)